Miejscowości i ich części w Polsce:
 Smarków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Smarków – przysiółek wsi Warzęgowo w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów